Mankarga peut désigner au Burkina Faso différentes localités du département de Boudry :
 Mankarga-Traditionnel
 Mankarga-V1
 Mankarga-V3
 Mankarga-V4
 Mankarga-V5
 Mankarga-V6
 Mankarga-V7
 Mankarga-V8
 Mankarga-V9
 Mankarga-V10
 Mankarga-V11